Lepton är ett släkte av musslor som beskrevs av Turton 1822. Enligt Catalogue of Life ingår Lepton i familjen Lasaeidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Leptonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musslor